Old Town Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Town Hall (Fairfield County, Connecticut), ID-Nr. 72001304
 Old Town Hall (Middlesex County, Connecticut), ID-Nr. 72001310
 Old Town Hall (Delaware), ID-Nr. 74000605
 Old Town Hall (Berkshire County, Massachusetts), ID-Nr. 72001299
 Old Town Hall (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 04001574
 Old Town Hall (Worcester County, Massachusetts), ID-Nr. 87000876

Siehe auch:
 Old Town Hall Historic District